Oderhochwasser bezeichnet die größten bekannten Fluten der Oder in den Jahren:

 Oderhochwasser 1785
 Oderhochwasser 1813
 Oderhochwasser 1854
 Oderhochwasser 1902
 Oderhochwasser 1903
 Oderflutkatastrophe 1947
 Oder-Winterhochwasser 1981/82
 Oderhochwasser 1997
 Oderhochwasser 2010